Stiftsmuseum steht für Museen in 

Deutschland
Stiftsmuseum der Stadt Aschaffenburg
Stiftsmuseum Treis-Karden, Rheinland-Pfalz
Stiftsmuseum Xanten, Nordrhein-Westfalen 

Österreich
Stiftsmuseum (Klosterneuburg), Niederösterreich
Stiftsmuseum Millstatt am Millstätter See 
Stiftsmuseum Mattsee,